Slutspelet i världsmästerskapet i ishockey för herrar 2016 spelades från den 19 till 22 maj 2016. De fyra först placerade lagen från respektive grupp i grundomgången var kvalificerade för spel i slutspelet.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+3).

Semifinaler 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+3).

Bronsmatch 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+3).

Final 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+3).

Slutresultat 
Slutresultat av VM 2016:

Källor

2016 i Ryssland
Ishockey i Ryssland
Ishockeysäsongen 2015/2016
2016